Серге́й Козин:
 Козин, Сергей Андреевич (1879—1956) — советский академик-монголовед.
 Козин, Сергей Иванович (1952—2009) — балетмейстер ансамбля песни и пляски, заслуженный артист.
 Козин, Сергей Игоревич (род. 1984) — российский баскетбольный тренер.